Discography: The Complete Singles Collection, raccolta dei Pet Shop Boys del 1991
 Discography, raccolta dei Colonna Infame Skinhead del 2002
 Discography, raccolta dei Peggio Punx del 2005

Altri progetti